Aleksander Oborski (1779–1841) – żołnierz, kościuszkowiec
 Józef Oborski (ok. 1737 – ok. 1797) – kasztelan ciechanowski, konfederat targowicki
 Kazimierz Oborski – hrabia, ziemianin, powstaniec listopadowy
 Kazimierz Oborski (–1934) – sędzia, działacz społeczny i sokoli
 Ludwik Oborski (1787–1873) – socjalista, pułkownik Wojska Polskiego, działacz emigracyjny
 Mikołaj Stanisław Oborski (1576–1646) – polski jezuita
 Mikołaj Oborski (1611–1689) – biskup pomocniczy krakowski
 Onufry Oborski (1743–?) – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, poseł na Sejm Czteroletni
 Piotr Oborski (1907–1952) – duchowny, zamordowany w więzieniu w Rawiczu
 Stanisław Marczak-Oborski (1921–1987) – poeta, teatrolog, dziennikarz, tłumacz
 Tomasz Oborski (1571–1645) – biskup pomocniczy krakowski

Polskie nazwiska